Ostrovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Ostrovo, une localité située dans l'obchtina de Zavet, oblast de Razgrad ;
en Croatie
 Ostrovo, un village situé dans la municipalité de Markušica, comitat de Vukovar-Syrmie ;
 en Grèce
 Ostrovo est la forme slave du nom de la ville d'Arnissa, en Macédoine-Centrale ;
 le lac d'Ostrovo tient son nom de cette dernière ;
en Serbie
Ostrovo, un village situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo ;
Ostrovo, un village situé dans la municipalité de Veliko Gradište, district de Braničevo.